28th Street (straat) - straat in New York
 28th Street (Lexington Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
 28th Street (Broadway Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
 28th Street (Broadway-Seventh Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat